Changhe Z-8 — китайский многоцелевой вертолёт.

Является лицензионной копией французского вертолёта Sud-Aviation SA.321 Super-Frelon. Производится в транспортном, противолодочном и спасательном вариантах.

Модификации 
 Z-8 — базовая противолодочная модификация
 Z-8A — военно-транспортная модификация; вмещает 39 солдат или 27 десантников или 15 носилок с раненными
 Z-8F — транспортный вертолёт, оснащенный тремя двигателями Pratt & Whitney Canada PT6A-67B мощностью 1940 л.с. каждый; первый полёт совершил в августе 2004 года
 Z-8K/KA — поисково-спасательный вертолёт, оснащенный двигателями Pratt & Whitney Canada PT6A-67B; принят на вооружение в 2007 году
 Z-8JA/JH — корабельный многоцелевой вертолёт

Тактико-технические характеристики 
Приведенные характеристики соответствуют модификации Changhe Z-8.

На вооружении 
:
 Сухопутные войска КНР — 72 Z-8B и 9 Z-8A, по состоянию на 2016 год
 Военно-морские силы КНР — 20 Z-8/Z-8A, 4 Z-8JH, 2 Z-8S и более одного Z-8 AEW, по состоянию на 2016 год
 Военно-воздушные силы КНР — более 18 Z-8 и 8 Z-8KA, по состоянию на 2016 год

Примечания 

Вертолёты Китая
Противолодочные вертолёты
Военно-транспортные вертолёты
Вертолёты Changhe
Вертолёты-амфибии